Енджейчик () — польское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Енджейчик, Артур (род. 1987) — польский футболист, защитник.
 Енджейчик, Йоанна (род. 1987) — польская спортсменка, боец смешанных боевых искусств, чемпионка Ultimate Fighting Championship в наилегчайшей весовой категории.

См. также 
 Енджейчак, Веслав (род. 1947) — польский врач-гематолог.